Matthew Taro (1967. május 16.–) salamon-szigeteki nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: rendőrségi ügyész.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett I. Ligás partbírója.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Salamon-szigeteki labdarúgó-szövetség (SIFF) Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartotta nyilván partbírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
2007-ben Dél-Koreában tartották meg az U17-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol partbíróként kapott szakmai feladatot.

---

Kanada a 16., 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, Egyiptom a 17., 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB Peter O’Leary asszisztenseként foglalkoztatta.

2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

2010-es labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra és Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Peter O'Leary játékvezetői hármasát tartalék feladatokkal látta el..

Források 

Salamon-szigeteki labdarúgó-játékvezetők
1967-ben született személyek
Élő személyek